Людмила Ширяева:
 Ширяева, Людмила Александровна (1924—1996) — канадская балерина, педагог и балетмейстер.
 Ширяева, Людмила Валентиновна (род. 1981) — российская актриса и телеведущая.